Zagrad est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Zagrad, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Zagrad, un village situé dans la municipalité de Benkovac, comitat de Zadar ;
en Macédoine
Zagrad, un village situé dans la municipalité de Makedonski Brod ;
au Monténégro
Zagrad, un village situé dans la municipalité de Berane ;
Zagrad, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
en Slovénie
Zagrad, un village situé dans la commune de Radeče.